TV3 kan meerdere betekenissen hebben:

 TV3 (praatprogramma), een cultuur- en mediapraatprogramma van de NPS op Nederland 3
 TV3 (Catalonië), een televisiezender in Catalonië (Spanje)
 TV3 (Estland), een televisiezender in Estland
 TV3 (Ierland), een televisiezender in Ierland
 TV3 (Maleisië), een televisiezender in Maleisië
 TV3 (Nieuw-Zeeland), een televisiezender in Nieuw-Zeeland
 TV3 (Zweden), een televisiezender in Zweden